Électricité (Man Ray) - fotoserie van de Frans-Amerikaanse fotograaf Man Ray
 Électricité de France - Franse elektriciteitsmaatschappij, opdrachtgever van bovenstaande fotoserie